Batman: Knightfall – saga a fumetti di Batman, pubblicata dalla DC Comics 
Knightfall – personaggio dei fumetti DC Comics
Knightfall – serie televisiva statunitense del 2017